Delphine Serina (1970-2020), actrice française. 
 Serina est une commune italienne de la province de Bergame dans la région Lombardie en Italie.
Serina (Gredler, 1898) est un genre de gastéropodes de la famille des Enidae

Notes et références